Le nom Museum of the Moving Image peut référer à :
 Museum of the Moving Image, un musée du cinéma situé dans le quartier new-yorkais d'Astoria, dans le Queens;
 Museum of the Moving Image, un musée du cinéma situé à Londres.